Arma — род клопов из семейства настоящих щитников.

Описание 
Хоботок утолщённый. Второй сегмент усиков почти в три раза длиннее третьего. Тело сравнительно плоское. Голени целиком жёлтые.

Виды 
В состав рода входят 8 видов:

Распространение 
Большинство видов встречается в Палеарктике, несколько видов отмечены в Ориентальной области (Вьетнам, Индия).

Примечания 

Asopinae
Роды полужесткокрылых